

Ліндгерст — місто, штат Огайо
 Ліндгерст — селище, штат Нью-Джерсі
 Ліндгерст — переписна місцевість, штат Вірджинія